Swift kan som auktorsförkortning betyda:

 Ian Swift
 Marjorie Elizabeth Swift

Robotskapade auktorsförkortningar